Le mot dégradation peut désigner : 

 en astronomie, la rétrogradation des corps ;
 en écologie, la détérioration des sols ;
 en sociologie, la dégradation sociale, physique ou psychologique ;  la dégradation des conditions de travail ;
 la dégradation militaire est la destitution d'un soldat de son grade et de ses insignes ;
 la dégradation d'un bien, d'un édifice ou d'une propriété ;
 la dégradation d'un polymère. Voir aussi Grade ;
 Dégradation, un film muet américain de 1919 réalisé par Lynn Reynolds.

Articles connexes 
 Gradation